

Прізвище 

 Альваро Лемос — іспанський футболіст
 Матеус Кардосо Лемос Мартінс — бразильський футболіст
 Фагнер Консерва Лемос — бразильський футболіст
 Франсіско Ґіль де Табоада-і-де Лемос-і-Вілья Марін — іспанський морський офіцер і колоніальний чиновник, віцекороль Перу та Нової Гранади

Географічні об'єкти 

 Монфорте-де-Лемос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Луго